NGC 6802 (другое обозначение — OCL 114) — рассеянное скопление в созвездии Лисичка.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6802
Лисичка (созвездие)
Рассеянные скопления